Název Skalnatý potok má více vodních toků:

 Skalnatý potok (přítok Hruštínky) – pravostranný přítok Hruštínky na Slovensku v okrese Námestovo
 Skalnatý potok (přítok Múraného potoka) – levostranný přítok Múraného potoka na Slovensku v okrese Brezno
 Skalnatý potok (přítok Popradu) – levostranný přítok Popradu na Slovensku v okresech Kežmarok a Poprad